

Андес — місто, штат Нью-Йорк
 Андес — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Лос-Андес